Э́нди Ариэ́ль Наха́р Родри́гес (; род. 16 марта 1993, Чолутека, Гондурас) — гондурасский футболист, защитник клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной Гондураса. Участник Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2014 года.

Клубная карьера 

Нахар вместе со своей семьей переехал в США, где в 2008 году поступил в футбольную академию «Ди Си Юнайтед». 22 марта 2010 года клуб подписал с ним контракт по программе . 27 марта в матче против «Канзас-Сити Уизардс» он дебютировал в MLS. 28 апреля в матче Открытого кубка США против «Далласа» он забил свой первый гол за «Юнайтед». 29 мая в поединке против «Чивас США» Энди забил свой первый гол в MLS. По итогам сезона Нахар был признан Новичком года в MLS. 21 декабря Нахар подписал новый многолетний контракт с «Ди Си Юнайтед».

7 января 2013 года Энди перешёл в бельгийский «Андерлехт» на правах месячной аренды, после окончания срока которой клуб выкупил его трансфер за 3 млн евро. 2 августа в поединке против «Серкль Брюгге» Нахар дебютировал в Жюпилер-лиге выйдя на замену вместо Массимо Бруно. 19 января 2014 года в поединке против «Мехелена» Энди забил первый гол за «Андерлехт». В 2014 году Нахар выиграл Жюпилер-лигу и стал обладателем Суперкубка Бельгии. В 2017 году он во второй раз стал чемпионом Бельгии.

17 июня 2020 года Нахар вернулся в MLS, подписав контракт с ФК «Лос-Анджелес». За «чёрно-золотых» он дебютировал 23 июля в матче Турнира MLS is Back против «Портленд Тимберс», выйдя на замену на 67-й минуте. По окончании сезона 2020 «Лос-Анджелес» не продлил контракт с Нахаром.

16 апреля 2021 года Нахар вернулся в «Ди Си Юнайтед», подписав однолетний контракт до конца сезона 2021 с опциями продления на сезоны 2022 и 2023.

Международная карьера 
3 сентября 2011 года в товарищеском матче против сборной Колумбии Нахар дебютировал за сборную Гондураса.

Летом 2012 года Энди был включён в заявку национальной команды на поездку в Лондон на Олимпийские игры. На турнире он принял участие в трёх матчах против команд Испании, Марокко и Японии.

В 2013 году Нахар принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл во всех матчах турнира против сборных Гаити, Сальвадора, США, а в поединке против Коста-Рики Энди забил свой первый гол за национальную сборную.

Летом 2014 года Нахар попал в заявку сборной на участие в чемпионате мира в Бразилии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Франции и Швейцарии.

В 2015 году в составе национальной команды Энди принял участие в розыгрыше Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Гаити, США и Панамы. В поединке против панамцев Нахар забил гол.

Золотой кубок КОНКАКАФ 2019 Нахар пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

Голы за сборную Гондураса

Достижения 
Командные

 «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии: 2013/14, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2014

Индивидуальные

 Новичок года в MLS: 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Гондураса
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»